Dette er en liste over lettiske ishockeyspillere i NHL (National Hockey League) gennem tiden.

Spillere 
Dette er en liste over spillere udvalgt i NHL Amateur and Entry Draft. I 1975 blev Viktor Khatulev den første lettiske, men også den første sovjetiske, ishockeyspiller der udvalgtes til NHL.

 Rød spillere der udvalgtes men som ikke har spillet i NHL.

Lister over sportsudøvere
NHL
Personer fra Letland